166622 Sebastien è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2002, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,9796868 UA e da un'eccentricità di 0,0786978, inclinata di 13,98262° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Sebastien
Corpi celesti scoperti nel 2002